Les mots elongatus (masculin), elongata (féminin) et elongatum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un participe passé latin signifiant « allongé ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales de forme allongée. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : elongatus, elongata, elongatum.

Épithète spécifique